Phobaeticus är ett släkte av insekter. Phobaeticus ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Phobaeticus